The Walking Dead é uma franquia que inclui histórias em quadrinhos, séries de televisão e uma série de jogos eletrônicos. Os personagens ou suas ações podem diferir de uma série para outra. Este é um índice de listas de personagens de The Walking Dead.

 Lista de personagens de The Walking Dead (HQ) - Personagens das histórias em quadrinhos de Robert Kirkman.
 Lista de personagens de The Walking Dead (série de televisão) - Personagens da série de televisão da AMC.
 Lista de personagens de Fear the Walking Dead - Personagens da série de televisão derivada de The Walking Dead.

Listas de listas
Personagens de The Walking Dead
Personagens de Fear the Walking Dead